Ориентирование ( — восходящий; имеется в виду восходящее солнце и вообще восток):
 Ориентирование — определение на местности наблюдателя и понятие своего местоположения в  пространстве;
 Спортивное ориентирование — вид спорта;
 Ориентирование (психология) — понятие, используемое для обозначения общего принципа управления личностной установкой или точкой зрения.

См. также 
 Ориентир (значения)
 Ориентация (значения)